Chevalia är ett släkte av kräftdjur. Chevalia ingår i familjen Isaeidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Märlkräftor
Chevalia